Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Guillermo García-López a Philipp Oswald, jehož členové nestartovali společně. García López do soutěže nenastoupil. Spoluhráčem Oswalda se stal Slovák Martin Kližan, s nímž skončil v prvním kole na raketách Berlocqa s Mayerem.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal italsko-argentinskou dvojici Paolo Lorenzi a Diego Schwartzman výsledkem 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  '''Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové)
  Julian Knowle /  Marcelo Melo (semifinále)
  Pablo Cuevas /  David Marrero ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2015
ATP World Tour 2015